Åbyggeby (Gävle), een plaats in de gemeente Gävle in het landschap Gästrikland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
Åbyggeby (tegelbruket), een småort in de gemeente Gävle in het landschap Gästrikland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
Åbyggeby (Ockelbo), een plaats in de gemeente Ockelbo in het landschap Gästrikland en de provincie Gävleborgs län in Zweden